Das Kraut (von mittelhochdeutsch/althochdeutsch krūt ‚nutzbares Gewächs, Pflanze, Gemüse‘, nur teilweise Mehrzahl Kräuter) steht für:
 Krautige Pflanze, deren oberirdische Teile nicht verholzen
 Staude, im Gartenbau: nicht verholzende, aber meist grobfasrige krautige Pflanze
 Küchenkraut, zum Verzehr oder als Arznei geeignete krautige Pflanze
 Wildkräuter, nicht kultivierte krautige Pflanzen
 Herba, in der Pharmazie  unspezifisch für oberirdische Teile einer Heilpflanze 
 Gemüsekohl, süddeutsch (z. B. Sauerkraut, Blaukraut)
 der nicht verwertbare Grundanteil bestimmter Pflanzen in der Landwirtschaft (das Kraut der Rüben); siehe Pflanzenfaser
 Magenbitter, das Verdauungssystem stimulierender Kräuterlikör
 Sirup, in manchen Gegenden (Apfelkraut, Birnenkraut, Rübenkraut)

Kraut steht zudem für:
 Kraut (Familienname), Familienname, zu Namernsträgern siehe dort
 Kraut (Band), New Yorker Hardcore-Punk-Band
 Kraut (Ethnophaulismus), im Englischen abwertender Ausdruck für Deutsche
 Krautrock, ein Musikstil
 Kraut Rocks, Gebirgsformation im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 eine in der Jägersprache (im Deutschen seit dem 14. Jh.) erhaltene alte Bezeichnung für das Schießpulver (vgl. den Ausdruck „Kraut und Lot“)

Siehe auch:

 Kräuter, Unkraut
 Krauth